Boulder kan syfta på:
 8489 Boulder − en asteroid i huvudbältet

Geografi

Australien 

 Boulder (ort i Australien), Western Australia, Kalgoorlie/Boulder,

USA 

 Boulder, countyhuvudort, Colorado, Boulder County, 
 Boulder, Montana, countyhuvudort, Jefferson County, 
 Boulder, Wyoming, Sublette County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar